

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone 

2013./14.
Zagrebačka-0-JŽNL